Línea 1A o línea 1a pueden referirse a:
Línea 1A, línea de ómnibus de Montevideo, Uruguay.
Línea 1A, línea del transporte urbano de Torrejón de Ardoz, España.
Línea 1A, línea del transporte urbano de Pinto, España.
Línea 1A, línea del transporte urbano de Arroyomolinos (Madrid), España.